Maurycjusz – cesarz bizantyjski 582 – 602
 Pseudo Maurycjusz (przełom VI/VII wieku) – autor traktatu wojennego Strategikon
 Maurycjusz – imię